Ženski slalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 20. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojila Katharina Liensberger, druga je bila Petra Vlhová, tretja pa Mikaela Shiffrin.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021